FON — comunidade baseada em negócios de compartilhamento de Wi-Fi
 Fons — etnia do oeste da África, que fala a língua fom
 Língua fom — língua desse povo